Ancoră se poate referi la:

 Ancoră, este un termen naval, piesă folosită la staționarea navelor.
 Ancoră (construcție), cablu cu care se fixează un element de construcție.
 Ancoră (pescuit), piesă metalică cu trei cârlige, folosită la pescuitul unor pești răpitori.
 Ancora (1962), animație, regia Bob Călinescu